Alan Jackson (ur. 1958) – amerykański muzyk country, wokalista i autor tekstów
 Alan Jackson (ur. 1933-1974) – brytyjski kolarz szosowy i przełajowy, dwukrotny medalista olimpijski